Internazionali d’Italia 2019, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2019 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 11–19 maja 2019 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 452 538 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 we Włoszech